Евгений Червяков:
 Червяков, Евгений Вениаминович (1899—1942) — русский советский режиссёр, актёр, кинодраматург.
 Червяков, Евгений Трофимович (1925—2016) — Герой Социалистического Труда.